Metal Gear Solid V può riferirsi a:
 Metal Gear Solid V: Ground Zeroes – videogioco del 2014
 Metal Gear Solid V: The Phantom Pain – videogioco del 2015